

Editoria 
 Anarchy: A Journal of Desire Armed – rivista anarchica nordamericana
 Anarchy – rivista anarchica inglese

Musica
 Anarchy – album di Busta Rhymes
 Anarchy – album dei Chumbawamba
 Anarchy – canzone dei KMFDM
 Anarchy – album di Lil Tracy del 2019

Videogiochi
 Anarchy – videogioco del 1987 per Commodore 64, ZX Spectrum e Amstrad CPC
 Anarchy – videogioco del 1990 per Amiga e Atari ST

Altro
 Anarchy – film del 2014 diretto da Michael Almereyda
 Anarchy – fumetto della serie Powers